GKK steht für:
 Galeria Karstadt Kaufhof
 Gauß-Krüger-Koordinatensystem
 Gleichstrom-Kurz-Kupplung, eine Art der Kopplung verschiedener Stromnetze, siehe HGÜ-Kurzkupplung
 Österreichische Gebietskrankenkasse
 Gärtner-Krankenkasse
 Gemeinschaftskraftwerk Kiel
 Gehörknöchelchenkette, siehe Gehörknöchelchen
 Kooddoo Airport (IATA-Code), Flugplatz von Kooddoo, Gaafu Alif Atoll, Malediven

Abkürzung